Гаљинас има више значења:

 Гаљинас (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Гаљинас (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Гаљинас (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гаљинас (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику